Et mellemstatsligt samarbejde er samarbejdet i en international organisation , som har stater som medlemmer. Fuldgyldige medlemmer i overstatslige organisationer benævnes ofte medlemsstater. Eksempler på typiske former for mellemstatsligt samarbejde er de Forenede nationer (FN), Europarådet og Nordisk Råd. Beslutningerne i disse organisationer træffes normalt ved enstemmighed, og det er usædvanligt at disse kan få retslig virkning for en medlemsstat mod dens vilje. Dette er en væsentlig forskel i forhold til overstatsligt samarbejde, hvor medlemsstaterne i stedet overfører en del af sin egen suverænitet til organisationen. Den Europæiske Union har både   beslutningsområder baseret på mellemstatligt og overstatsligt samarbejde. EU-samarbejdet er mellemstatsligt på områder, hvor det kan være vanskeligt for landene at indgå i et så tæt samarbejde som det overstatslige.

EU 
Inden for Den Europæiske Union benyttes mellemstatslig om den del af samarbejdet, der alene forpligter medlemslandene, hvis der er enstemmighed om at indføre nye EU-regler.  
Det betyder konkret, at de EU-regler, der vedtages under det mellemstatslige samarbejde skal godkendes og vedtages af de nationale parlamenter før de gælder for borgerne i medlemslandene. Det mellemstatslige samarbejde betyder samtidig, at der skal være enighed (i form af enstemmighed) blandt de deltagende stater om lovgivningen. Hvis et medlemsland gør brug af sin vetoret, kan forslaget således ikke vedtages. Det mellemstatslige samarbejde har sin rod i Maastrichttraktaten. Et eksempel på mellemstatslig lovgivning er aftalen om Schengen-samarbejdet. Det Europæiske Råd fungerer også på mellemstatsligt niveau.

EU har bevæget sig i retning af overstatslighed og med Lissabontraktatens ikrafttrædelse i december 2009 blev EU-samarbejdet som hovedregel overstatsligt. Ét af Danmarks EU-forbehold går ud på, at Danmark ikke vil deltage i overstatsligt samarbejde på området retlige og indre anliggender.

Liste over mellemstatslige organisationer

Globale 
 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
 Det arabiske forbund
 Black Sea Economic Cooperation
 De alliancefri stater organisation
 Forenede nationer (FN)
 G8
 G10
 G20
 Den internationale valutafond
 Interpol
 Nato
 OECD
 OPEC
 OSSE
 Verdensbanken
 WTO

Regionale 
 North American Free Trade Agreement
 ASEAN
 Shanghai Cooperation Organisation
 EFTA
 Europarådet
 GUAM
 Nordisk råd
 Visegradgruppen

Se også 
 Den internationale domstol

Noter

Eksterne links 
UN.dk:om FN
EU oplysning:Hvad er forskellen på mellemstatsligt og overstatsligt samarbejde?  

Internationale organisationer
FN
EU